Адріа́на / Адріанна / Адріенна / Едріенна — жіноче ім'я, що походить від чоловічого Адріа́н. Найчастіше використовується в італійській, румунській, іспанській та португальській мовах.

Відомі особи 
 Адріана Ліма
 Адріана Карамбе
 Адріана Лесса
 Адріана Лекуврер — опера

Інше 
 820 Адріана

Адріена 
 Адріена (герцогиня Блекінге)
 Адріена Лекуврер

Жіночі імена
Італійські імена
Іспанські імена
Румунські імена
Португальські імена